Horvátország
 Farkasfalva, () falu Viskolc községben, Eszék-Baranya megyében

 Szlovákia
Farkasfalva (), község az Eperjesi kerületben, a Késmárki járásban

 Ukrajna
 Tiszafarkasfalva (), falu Kárpátalján a Nagyszőlősi járásában